ZNP − (Związek Narodowy Polski, ang. Polish National Alliance) polonijna organizacja bratniej pomocy z siedzibą w Chicago w USA
 ZNP (1839) – (Związek Narodu Polskiego rzadziej Związek Narodowy Polski) tajna organizacja niepodległościowa założona w Warszawie w 1839
 ZNP (1888) – (Związek Narodu Polskiego), organizacja powołana w Galicji w 1888 roku
 ZNP – (Związek Nauczycielstwa Polskiego) związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki
 ZNP – (zespół napięcia przedmiesiączkowego) zespół objawów psychicznych, fizycznych i emocjonalnych występujący od kilku do kilkunastu dni przed menstruacją i ustępujący z chwilą jej rozpoczęcia.